Freinsheim ist 

 der Name einer Stadt in Rheinland-Pfalz, siehe Freinsheim
 die Bezeichnung des kurpfälzischen Amtes Freinsheim

Freinsheim ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Freinsheim (1608–1660), Historiker und Philologe der Barockzeit

Siehe auch:

 Verbandsgemeinde Freinsheim